Ла Артеза има више значења:

 Ла Артеза (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Артеза (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику